Drive Thru puede hacer referencia a:
 Drive Thru, episodio de la serie de animación Bob Esponja.
 Drive Thru Records, banda de rock estadounidense.